Frugård (-gå':rd) kan avse:

 Frugård, Mäntsälä  – egendom i Mäntsälä kommun, Södra Finlands län, fi. Alikartano
 Frugård, Jorois – egendom i Jorois kommun, Södra Finlands län, fi. Ruukooli